Флаг Ли́венского района — официальный символ Ливенского муниципального района Орловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 июня 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2555.

Флаг составлен на основании герба Ливенского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг Ливенского района представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, имеющее вдоль нижнего края красную полосу в 1/4 полотнища и несущее жёлтое с оранжевыми тенями изображение перепёлок и снопа из герба района; сноп наполовину размещён на полосе».

Обоснование символики 
Три перепёлки из старого герба города Ливны подчёркивают историческую взаимосвязь города и окружающих его земель. Территория Ливенского района была заселена несколько тысячелетий назад. Племена сменяли друг друга, жизнь не останавливалась ни на миг. Однако в XIII—XIV веках из-за многочисленных набегов степняков и междоусобиц Ливенские земли опустели. Действенной мерой против внезапных набегов стало строительство городов и регулярное заселение окраинных территорий. Большую роль в этом процессе сыграло строительство Ливен — города-крепости. Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника, подчёркивает заслуги местных жителей в обороне государства, в мирном труде — здесь развиты многочисленные ремёсла — гончарное, текстильное, дерево- и металлообработка. На Ливенской земле активно развивались народные традиции, на всю Россию известна гармошка-ливенка.

Основой экономического развития современного района стало сельское хозяйство, отражённое на флаге золотым снопом. Сноп — традиционный символ земледелия, урожая, крепости хозяйства. Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Голубой цвет — символ чести, благородства и духовности, также символизирует природные особенности Ливенского края — родникового края; помимо многочисленных родников здесь протекают реки: Ливенка, Сосна, Труды, Тим.

Источники 

Флаг